E87 può riferirsi a:

Codici 
E87, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E87, da Odessa ad Antalia
BMW E87, autovettura di segmento C prodotta dalla casa automobilistica tedesca BMW